Список видов, входящих в род  семейства Compositae

Примечания

Ссылки

 Список видов рода Брахикома по данным сайта The Plant List 

Брахикома